Cherubin steht für:

 das Pferd der Britta Näpel, Goldmedaille Sommer-Paralympics 2008
 eine Rolle in Le nozze di Figaro

Cherubin ist der Name folgender Personen:
 ein Bischof von Posen 1172 bis 1180
 Chérubin d'Orsière, Bischof von Digne 1536–1545
 Chérubin-Louis Le Bel, Bischof von Bethleem 1701–1738 

Cherubin ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolò Cherubin (* 1986), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Cherubim
 Cherub (Begriffsklärung)
 Cherubini
 Cherubino